Samuel Johnson peut désigner :
 Samuel Johnson (1696-1772), philosophe britannique ;
 Samuel Johnson (1709-1784), écrivain britannique ;
 Samuel Johnson Pugh (1850-1922), homme politique américain ;
 Samuel Johnson (1973-), joueur de football ghanéen ;
 Samuel Johnson, (1984-), footballeur guinéen.